Хосе Монагас:
 Монагас, Хосе Грегорио (1795—1858) — президент Венесуэлы (1851—1855)
 Монагас, Хосе Руперто (1831—1880) — президент Венесуэлы (1869—1870)
 Монагас, Хосе Тадео (1784—1868) — президент Венесуэлы (1847—1851, 1855—1858)